Whiz Kids (engl. etwa schlaue Kinder) bezeichnet

 zehn US-amerikanische Kriegsveteranen, die 1946 leitende Positionen bei Ford hatten
 eine US-amerikanische Kinderfernsehserie, deutscher Titel Computer Kids
 Mitglieder vom US-Verteidigungsministerium geleitet von Robert McNamara
 das Baseball-Team Philadelphia Phillies von 1950

Wizkid bezeichnet
 den nigerianischen Sänger Wizkid
 ein Computerspiel von 1992, Nachfolger von Wizball
 den Comic-Charakter Wiz Kid (Taki Matsuya)
 ein US-amerikanisches Unternehmen WizKids